

Bărbați

Femei

Liste cu medaliații olimpici
Scrimă la Jocurile Olimpice